Andrew Steinmann (1954) – biblista, teologo e accademico statunitense
 Florian Steinmann (1991) – cestista svizzero
 Heinz Steinmann (1938) – ex calciatore tedesco
 Janick Steinmann (1987) – hockeista su ghiaccio svizzero
 K Steinmann (...) – calciatore austriaco
 Luca Steinmann (1987) – giornalista, reporter, corrispondente
 Matti Steinmann (1995) – calciatore tedesco
 Peter Steinmann (1962) – ex pentatleta svizzero
 Rico Steinmann, propr. Richard Steinmann detto Rico (1967) – ex calciatore tedesco orientale dal 1990 tedesco

Pagine correlate
 Steinman